PVA, tedy zkratka písmen P, V a A, může znamenat:

 polyvinylacetát – polymer
 polyvinylalkohol  – polymer
 Pražský veletržní areál – výstaviště v pražských Letňanech
 PVA – technologie LCD panelů